Santamaria (Conca de Dalt), partida rural prop del poble de Sant Martí de Canals al terme municipal de Conca de Dalt (el Pallars Jussà) 
 Santamaria (Avià)
 Santamaria (Serrateix)